EHF Europski Kup je međunarodno klupsko natjecanje u rukometu za muškarce. Vodi ga Europska rukomotna federacija (EHF). To je trenutno treći po jakosti europski kup. Počeo se igrati u sezoni 1993./94. pod nazivom Kup gradova (engl. EHF City Cup), a to je ime nosio do 2000. godine.

Pobjednici i finalisti

Muški
podebljani rezultat - označava domaću utakmicu za pobjednika.

Poveznice 
 eurohandball.com, stranica natjecanja 
 todor66.com, arhiva EHF Challenge kupa / Kupa gradova

Europska klupska rukometna natjecanja